Гільєрмо Вілас був чемпіоном попереднього року і успішно захистив свій титул, перемігши у фіналі Джона Седрі з рахунком 7–6, 6–3, 6–2.

Сіяні гравці 
Сіяних гравців вказано нижче. Гільєрмо Вілас — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Гільєрмо Вілас, (переможець)
  Джон Александер, (1-ше коло)
  Віктор Амая, (півфінал)
  Генк Пфістер, (1-ше коло)
  Балаж Тароці, (1-ше коло)
  Джон Седрі, (фінал)
  Тім Вілкінсон, (1-ше коло)
  Петер Фейгль, (1-ше коло)
  Пітер Макнамара, (3-тє коло)
  Кім Ворвік, (3-тє коло)
  Пітер Реннерт, (чвертьфінал)
  Джефф Мастерз, (2-ге коло)
  Філ Дент, (чвертьфінал)
  Росс Кейс, (1-ше коло)
  Род Фролі, (чвертьфінал)
  Пол Макнамі, (3-тє коло)

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1979 Australian Open Men's Singles draw

1979 у тенісі
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу